Новополтавский сельсовет — сельское поселение в Ермаковском районе Красноярского края.

Административный центр — село Новополтавка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Новополтавка.

Местное самоуправление 
 Новополтавский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 13.09.2015. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 7

 Глава муниципального образования
 Арсентьев Алексей Владиславович. Дата избрания: 13.09.2015. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Ермаковского района
Сельские поселения Красноярского края